Фаульбах ():

 Фаульбах — коммуна в Германии.
 Фаульбах — река в Германии.